Bung peut faire référence à :
 Bung, un comité de développement villageois du Népal ;
 Bung, une langue du Cameroun.